Eichstedt steht für:

 Eichstedt (Altmark), Gemeinde im Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Eichstedt (Adelsgeschlecht), altmärkisches Adelsgeschlecht

Eichstedt ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Ferdinand Eichstedt (1816–1892), deutscher Gynäkologe und Hochschullehrer
 Werner von Eichstedt (1896–1944), deutscher Offizier, zuletzt Generalmajor im Zweiten Weltkrieg 

Siehe auch:
 Eichstädt
 Eichstätt (Begriffsklärung)